Редкая птица:

 Редкая птица (ВИА)
 Редкая птица (группа)
 Редкая птица (группа Голландия)
 Редкая птица (радиопрограмма)